Malena puede referirse a:

 Malena, nombre propio femenino.
 Malena, localidad argentina en la provincia de Córdoba.